Farra steht für:

 Farra (Einheit), ein altes Volumenmaß
 7501 Farra, Asteroid
 Farra (Venus), vulkanische Struktur auf der Venus

Ortsnamen:
 Farra (County Armagh), Nordirland
 Farra (Mel), Venetien, Italien
 Farra d’Alpago, Provinz Belluno, Venetien
 Farra di Soligo, Provinz Treviso, Venetien
 Farra d’Isonzo, Provinz Gorizia, Friaul-Venetien

Personen:
 Franco Dal Farra (* 2000), argentinischer Skilangläufer
 John Farra (* 1970), US-amerikanischer Skilangläufer
 Ricardo Dal Farra (* 1957), argentinischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Dal Farra
 Fahra
 Fara
 Farah